Дижон 5-й кантон () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Дижон. Население кантона на 2006 год составляло 28 512 человек.

Код INSEE кантона — 2139. Всего в кантон Дижон 5-й кантон входят 8 коммун, из них главной коммуной является Дижон 5-й кантон.

Коммуны кантона 
 Корсель-ле-Мон — население 693 чел.
 Флавиньеро — население 164 чел.
 Флёре-сюр-Уш — население 1188 чел.
 Лантене (Кот-д’Ор) — население 454 чел.
 Пак (Кот-д’Ор) — население 288 чел.
 Пренуа — население 378 чел.
 Велар-сюр-Уш — население 1626 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор